Кири́лл Сидоре́нко:
 Сидоренко, Кирилл Андреевич (род. 1995) — белорусский футболист, нападающий.